Osoby o tym nazwisku:
 Andre Wisdom – brytyjski piłkarz
 Robert Wisdom – amerykański aktor
 Tom Wisdom – angielski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny
 Tommy Wisdom – brytyjski kierowca wyścigowy

Inne o tej nazwie:
 (3402) Wisdom – planetoida z grupy przecinających orbitę Marsa
 Wisdom – jednostka osadnicza w USA, w stanie Montana
 Wisdom – węgierski zespół power metalowy
 Wisdom – najstarszy dziki ptak o potwierdzonym wieku i najstarszy albatros ciemnolicy (Phoebastria immutabilis)